Yasaka-Schreine () sind Shintō-Schreine, die als Haupt-Kami Susanoo bzw. der shinto-buddhistischem synkretistischen Gottheit Gozu-Tennō geweiht sind. 

Der Kyōto Yasaka-jinja ist ihr Hauptschrein. Vor der Meiji-Zeit hieß dieser Gion-Schrein und dessen Glaubenssystem mit Gozu-Tennō als Hauptgott wurde als Gion shinkō () bezeichnet. Im Laufe der erzwungenen Trennung von Shintō und Buddhismus (Shinbutsu-Bunri) wurde Gozu-Tennō durch Susanoo ersetzt und der Schrein sowie seine Zweigschreine benannten sich in Yasaka-Schrein oder Susanoo-Schrein um. 

Wichtige bzw. besonders bekannte Zweigschreine sind: 

 Yasaka-jinja, Nagasaki
 Yasaka-jinja, Joetsu, Präfektur Niigata
 Yasaka-jinja, Noto, Hōsu-gun, Präfektur Ishikawa
 Yasaka-jinja, Kokura, Präfektur Fukuoka
 Namba Yasaka-jinja, Moto-machi, Naniwa-ku, Ōsaka
 Ichinoya Yasaka-jinja, Tsukuba, Präfektur Ibaraki

!